Marcus Thornton (ur. 1987) – amerykański koszykarz
 Marcus Thornton (ur. 1992) – amerykański koszykarz
 Marcus Thornton (ur. 1993) – amerykański koszykarz